Джордж Барнс:
 Барнс, Джордж (1859—1940) — британский политический деятель, лидер Лейбористской партии.
 Барнс, Джордж (1849—1934) — британский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.
 Барнс, Джордж (1892—1953) — американский оператор.
 Барнс, Джордж Келли (1895—1954) — американский гангстер времён сухого закона по кличке Пулемётный Келли (Machine Gun).